Agostino Jacob Landré-Beauvais – chirurgo francese
 Laurisa Landre – pallamanista francese
 Loïc Loval-Landré – calciatore francese
 Loïck Landre – calciatore francese